Белый аист:

 Белый аист — крупная болотная птица из семейства аистовых.
 «Белый аист» — марка молдавского ординарного дивина (бренди).
 «Белый аист» — скорый фирменный поезд Белорусской железной дороги, курсирующий по маршруту Минск — Киев — Минск.